Jméno a příjmení František Svoboda má více nositelů:

 František Svoboda (fotbalista) (1906–1948) – československý fotbalista, hráč Slavie
 František Svoboda (kameraman) – spoluautor filmu Balada capartova z roku 1969
 František Svoboda (politik KSČ) – československý politik, poslanec za KSČ 1946–1954
 František Svoboda (politik sociální demokracie) (1876–1967) – československý politik, poslanec za sociální demokraty 1918–1935
 František Xaver Svoboda (1860–1943) – český spisovatel a dramatik
 Josef František Svoboda (1874–1946) – etnograf a archivář